Тёплое — топоним и гидроним:

Белоруссия 
 Тёплое — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
Топоним
 Тёплое — село в Борисовском районе Белгородской области.
 Тёплое — посёлок в Карачевском районе Брянской области.
 Тёплое — деревня в Поныровском районе Курской области.
 Тёплое — деревня в Тимском районе Курской области.
 Тёплое — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Тёплое — село в Данковском районе Липецкой области.
 Тёплое — село в Лебедянском районе Липецкой области.
 Тёплое — упраздненный посёлок в Нижегородской области.
 Тёплое — село в Первомайском районе Оренбургской области.
 Тёплое — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Тёплое — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Тёплое — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Тёплое — посёлок городского типа в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Тёплое — железнодорожная станция в пгт Тёплое Тульской области.
 Тёплое — урочище в Клинском районе Московской области.

Гидроним
 Тёплое — озеро в составе Чудско-Псковского озёрного комплекса на границе России и Эстонии.
 Тёплое — искусственное озеро в городе Уфа.
 Тёплое — озеро в Лоухском районе Карелии.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Тёплое — посёлок в Симферопольском районе.

Украина 
 Тёплое — село в Станично-Луганском районе Луганской области.
 Тёплое — село в Гадячском районе Полтавской области.
 Тёплое — с 2016 года название посёлка городского типа Краснодон в Луганской области, присвоенное в рамках кампании по декоммунизации. Решение не признано местными фактическими властями самопровозглашённой Луганской Народной Республики.